Браммелл () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Браммелл, Джордж (1778—1840) — английский денди.
 Браммелл, Патрик (род. 1977) — австралийский актёр
 Браммелл, Эбби (род. 1979) — американская актриса.

См. также 
 Брам
 Брамвелл
 Этот красавчик Браммелл